Dow Corning Tennis Classic 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Соревнования проводились в Мидленде, США — с 4 по 10 февраля 2013 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Лорен Дэвис (№ 91 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Лорен Дэвис выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.
 Айла Томлянович уступает 2й финал в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Мелинда Цинк выигрывает 1й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.
 Мирьяна Лучич-Барони выигрывает 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Dow Corning Tennis Classic
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2013 года
2013